Ryska superligan i ishockey 2004/2005 var den nionde säsongen av RSL, den då högsta serien av ishockey i Ryssland. 16 lag deltog i ligan och Dynamo Moskva vann mästerskapet.

Grundserien
I grundserien spelades 60 omgångar, slutställningen ses nedan.

Slutspelet
Slutspelet spelades enligt nedan.

Källor 

Ishockeysäsongen 2004/2005
2004 i Ryssland
2005 i Ryssland
Säsonger av Ryska superligan i ishockey